CY, de ISO-landcode voor Cyprus
 .cy, het internetlandcode topleveldomein van Cyprus
 cy, de ISO-taalcode voor het Welsh
 CY, de IATA-code voor Cyprus Airways
 Cy (Cylon), een personage uit Battlestar Galactica